ТОВ — многозначная аббревиатура:
 ТОВ, Тов — Книга Товита
 ТОВ — табло отсчёта времени
 ТОВ — телевизионный оптический визир, телевизионно-оптический визир
 ТОВ — технология органических веществ
 ТОВ — технология очистки воды
 тов. — товарищ
 тов. — товар, товарный
 ТОВ — трубопровод охлаждающей воды

См. также 
 ТОВР — территориальный отдел водных ресурсов
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей